Jean Wauters (1923-2014), homme d'affaires et président de club de football belge
 Jean Wauters (1906-1989), cycliste belge